Semmelweis steht für:

 Ignaz Semmelweis (Semmelweis Ignác Fülöp; 1818–1865), ungarisch-österreichischer Chirurg und Geburtshelfer
 Semmelweis – Retter der Mütter, deutscher Spielfilm (1950)
 (4170) Semmelweis, Asteroid
 Semmelweis-Reflex, spontane Ablehnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
 Semmelweis-Frauenklinik in Wien
 Semmelweis-Museum für Medizingeschichte in Budapest
 Semmelweis-Universität in Budapest